NGC 4421 (другие обозначения — UGC 7554, MCG +3-32-39, CGCG 99-55, VCC 966, PGC 40785) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Линзовидная галактика, у которой отчетливо наблюдается яркая перемычка — признак спиральной галактики. Вероятно NGC 4421 может представлять собой переходное звено от спиральных к  линзовидным галактикам. 

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4421
Волосы Вероники (созвездие)